Onderscheiding
 Dr. Wijnaendts Francken-prijs, Nederlandse literatuurprijs

Personen met de achternaam Francken
 Aegidius Francken, Nederlands predikant
 Alfons Francken, Belgisch architect
 Ambrosius Francken (I), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Ambrosius Francken (II), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Cornelis Johannes Wijnaendts Francken, Nederlands filosoof en schrijver
 Frank Francken, Belgisch wielrenner
 Frans Francken (I) (de Oudere), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Frans Francken (II), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Frans Francken (III), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Fritz Francken, Belgisch schrijver; pseudoniem van Frederik Edward Clijmans
 Hans Francken, Belgisch muziekproducent
 Hiëronymus Francken (I), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Hiëronymus Francken (II), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Isabella Francken, Zuid-Nederlands kunstschilderes
 Mannes Francken, Nederlands voetballer
 Theo Francken, Belgisch politicus
 Vicky Francken, Nederlands dichter
 Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck, Nederlands journaliste en feministe

Zie ook 
 Franken (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam